Iluliumanersuup Tasia bezeichnet:
 Iluliumanersuup Tasia (See, Nuuk), See im Distrikt Nuuk, Grönland
 Iluliumanersuup Tasia (See, Sisimiut), See im Distrikt Sisimiut, Grönland